Sobiesław (imię)
 Sobiesław I Gdański (ur. ok. 1130, zm. 1177/1179) – namiestnik Pomorza Gdańskiego, protoplasta dynastii Sobiesławiców
 Sobiesław I Przemyślida
 Sobiesław II Gdański (zm. 1217/1223) – wnuk Sobiesława I
 Sobiesław II Przemyślida
 Sobiesław III (ur. ok. 1235, zm. 11 czerwca 1254) – prawnuk Sobiesława I